

Personen 
 Cornelia Fausta (1e eeuw v.Chr.), dochter van Lucius Cornelius Sulla, echtgenote van achtereenvolgens Gaius Memmius Gemellus en Titus Annius Milo;
 Flavia Maxima Fausta (289/298–326), Romeinse keizerin, echtgenote van Constantijn de Grote;
 Fausta van Cyzicus (298-311), een heilige;
 Fausta van Sirmium (3e eeuw), een heilige, moeder van Anastasia van Sirmium;
 Fausta Arschakuni (~630–~668), prinses uit de Arsaciden-dynastie en keizerin van Byzantium, vrouw van Constans II Pogonatos;
 Fausta Cialente (1898-1994), Italiaanse romanschrijfster en journaliste;
 Fausta Morganti (1944-), San Marinese politica;
 Fausta Quintavalla (1959-), voormalige Italiaanse speerwerpster.

Varia 
 Fausta (opera), een opera van Gaetano Donizetti;
 Fausta (geslacht), een vliegengeslacht.